Ken Taylor (cricketspeler) (1935), Engels cricketspeler
 Kenneth Taylor (politicus) (1981), Belgisch politicus
 Kenneth Taylor (voetballer) (2002), Nederlands voetballer
 Kenneth Allen Taylor (1954), Amerikaans filosoof
 Kenneth D. Taylor (1934-2015), Canadees diplomaat, onderwijzer en zakenman
 Kenneth M. Taylor (1919-2006), Amerikaans luchtmachtpiloot